Wiedenbach ist ein Familienname:
 Ernestine Wiedenbach (1900–1996), eine US-amerikanische Pflegetheoretikerin und Hochschullehrerin
 Johanna Wiedenbach, Schülerin von Eliza Hansen

Wiedenbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Wiedenbach (Leichlingen), Wüstung in Leichlingen (Rheinland), im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiedenbach (Tettnang), Weiler der Stadt Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Wiedenbach (Bodensee) mit Unterlaufname Gießbach, nördlicher Zufluss des Bodensees in Sipplingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Wiedenbach (Rohrmühlbach), linker Zufluss des Rohrmühlbach (rechter Hauptstrang-Oberlauf der Schwarzach, zur Donau bei Mariaposching) bei der Rohrmühl, Markt Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wiedenbach (Sandbach), rechter Zufluss des hier noch Bühlot genannten Sandbachs bei Sickenwald, Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Wiedenbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Schussen) bei Wiedenbach, Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Wiedenbach (Vierwaldstättersee) oder Widebach, westlicher Zufluss des Vierwaldstättersees bei Horw, Wahlkreis Luzern-Land, Kanton Luzern
 Wiedenbach (Wersbach), rechter Zufluss des Wersbachs (zum Murbach) bei Metzholz, Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiedenbach (Wiese), rechter Zufluss der Wiese in Utzenfeld, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland

 Ungendwiedenbach, rechter Zufluss des Spitzdobelbachs (zum Wiedenbach, zur Wiese) bei Ungendwieden, Gemeinde Wieden, Landkreis Lörrach

Siehe auch:
 Weidenbach